Moundou () ist eine Stadt im Süden des Tschad und Hauptstadt der Provinz Logone Occidental. Mit etwa 137.000 Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt des Landes.

Geschichte 
Moundou ist die jüngste Stadt im Tschad. Sie wurde am 8. November 1923 vom französischen Militär gegründet. 1939 wurde hier ein Baumwollforschungsinstitut gegründet. 2002 entstand eine Universität.

Geographie 
Moundou wird von dem Fluss Logone Occidental durchflossen, der auch Namensgeber für die Provinz ist. Eine Brücke verbindet den nördlichen und den südlichen Teil der Stadt. Der nördliche Teil wird in seinem Südwesten durch den Lac Ouei begrenzt. Sie liegt auf einer Höhe von 420 m ü. M.

Das gesamte Gelände des nördlichen Logonetals hat nur geringe Höhenunterschiede. Bei den jährlichen Überschwemmungen des Logone Occidental fließt das Wasser auch in den Lac Ouei, und von dort in die gesamte Stadt.

Wirtschaft 
Die Stadt ist das wichtigste Industriezentrum des afrikanischen Staates. Wichtige Industrien sind Erdöl-, Baumwoll- sowie die Konsumgüter-Industrie.

Seit 1959 ist die Stadt Sitz des gleichnamigen Bistums der Römisch-katholischen Kirche.

Vom Flughafen Moundou werden Flüge nach N’Djamena und Sarh angeboten.

Klima 
Die Stadt hat typisches afrikanisches Feuchtsavannenklima mit ganzjährigen Durchschnittstemperaturen um 25 °C und mit einer Jahresniederschlagsmenge von 1250 mm.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Nekiambe Marius Mbaiam (* 1987), Fußballspieler

Siehe auch 
 Liste der Städte im Tschad

Einzelnachweise 

Ort in Afrika
Ort im Tschad
Logone Occidental (Provinz)
Hauptort einer Verwaltungseinheit